Petr Janda ist der Name folgender Personen:

* Petr Janda (Musiker) (* 1942), tschechischer Rockmusiker
 Petr Janda (Badminton) (* 1971), tschechischer Badmintonspieler
 Petr Janda (Fußballspieler) (* 1987), tschechischer Fußballspieler